Rhizostomatidae är en familj av maneter. Rhizostomatidae ingår i ordningen lungmaneter, klassen maneter, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhizostomatidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Rhizostomatidae